Адлер — курорт в Росії, район міста Сочі
 Адлер — залізнична станція Північно-Кавказької залізниці в Росії

Відомі носії:
 Алі Адлер (1967) — канадсько-американська телевізійна продюсерка та сценаристка
 Альфред Адлер (1870—1937) — австрійський психіатр і психолог, послідовник 3игмунда Фрейда, засновник індивідуальної психології.
 Віктор Адлер (1852—1918) — австрійський єврей, один із організаторів і лідерів Австрійської соціал-демократичної партії.
 Г. Ґ. Адлер (1910—1988) — австрійський письменник, історик, свідок Голокосту
 Адлер Георгій Петрович (1886—1965) — київський авіаконструктор. Член Київського товариства повітроплавання.
 Адлер Герман Бертольдович (1899—1990) — диригент, музичний педагог.
 Карл Адлер (1865—1924) — професор цивільного права, ректор Чернівецького університету в 1909—1910 навчальному році.
 Карл Фредерік Адлер (1720—1761) — шведський ботанік та лікар, військовий хірург, один з «апостолів Ліннея».
 Макс Адлер (1873—1937) — один із лідерів австрійської соціал-демократії, філософ-ідеаліст, неокантіанець, теоретик австромарксизму.
 Мортімер Адлер (1902—2001) — американський філософ і педагог.
 Роберт Адлер (1913—2007) — австрійсько-американський винахідник, автор численних патентів.
 Сара Адлер (уроджена Левицька; 1858—1953) — російська і американська актриса єврейського театру.
 Фрідріх Адлер (1879—1960) — один із лідерів Австрійської Соціал-демократичної партії та теоретик австромарксизму, син Віктора Адлера.

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища